Horse Feathers - I fratelli Marx al college (Horse Feathers) – film di Norman Z. McLeod del 1932
Horse Feathers – gruppo musicale